Tonya – nome proprio femminile di persona

Cinema
Tonya (I, Tonya) – film del 2017 diretto da Craig Gillespie

Geografia
Tonya – città della Turchia
Distretto di Tonya
Tonya – città dell'Uganda